Dany Barbara Odette Artero, mieux connus sous son nom de scène Anne Alvaro, née le  à Oran, est une actrice française ;
 Juanjo Artero, né le  à Madrid, est un acteur espagnol.
Patronyme hispanique